Jungklaus ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Jungklaus (* 1998), deutsche Schwimmerin
 Bettina Jungklaus (* 1965), deutsche Historikerin und Archäologin
 Rudolf Jungklaus (1882–1961), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Jungclaus